Das Wort Recheneinheit bezeichnet

 in der Volkswirtschaftslehre eine Funktion des Geldes, siehe Geldfunktion.
 die kleinste verfügbare Menge an Geld, siehe Geldeinheit
 ein elektronisches Rechenwerk, das in Prozessoren zum Einsatz kommt, siehe Arithmetisch-logische Einheit.